Соревнования в прыжке с шестом у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 и 8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке с шестом являлся Рено Лавиллени из Франции.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 5,65 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 6 июля 2016 года. В сектор вышли 27 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке с шестом у мужчин прошли 8 июля 2016 года. Действующий чемпион Европы, лидер мирового сезона и главный фаворит соревнований Рено Лавиллени из Франции впервые вышел в сектор на высоте 5,75 м, когда все остальные участники уже закончили выступления. Для победы ему было достаточно одного удачного прыжка, однако из-за долгого ожидания и неблагоприятных погодных условий (невысокая температура воздуха и непредсказуемые порывы ветра) взять начальную высоту Лавиллени не удалось. В итоге для победы поляку Роберту Собере хватило прыжка на 5,60 м, бронзу завоевал Роберт Реннер из Словении с результатом 5,50 м — самые невысокие результаты для призёров чемпионатов Европы со времён первенства 1978 года.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки